Beis puede referirse a:

 Beis, nombre alternativo del color Beige.
 Beis (Arzúa), aldea española de la parroquia de Oínes, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.